Шворак Володимир Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шворак В'ячеслав Петрович (* 1991) — голова Ковельської районної ради (з 30 листопада 2020 року).
 Шворак Сергій Степанович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища